1900 puede referirse a:

 El número 1900.
 El año 1900 d. C.
 Década del 1900, 1900-1909
 Siglo XX, 1901-2000.
 Siglo XX a. C. 2000 a. C - 1901 a. C.
 Beechcraft 1900, un avión de 19 plazas.
 Novecento, película de 1976 de Bernardo Bertolucci.